Ротенштейн, Ротенштайн

 Ротенштейн Анатолій Олександрович (* 23 червня 1926 — † 1992) — український режисер радянських часів, 1969 — заслужений діяч мистецтв УРСР.
  Конрад Целльнер фон Ротенштайн - у 1382-1390 рр. Великий магістр Тевтонського ордену